Плекто́н (от  — витой, плетёный) — теоретический тип частиц, предложенный как обобщение концепции эниона на размерность более двух.

На сегодняшний день нет никаких доказательств, что подобные частицы действительно могут существовать в трёхмерном пространстве. Это объясняется топологическими свойствами пространства.  Евклидову пространству с размерностью  сопоставляется фундаментальная группа  (группа Пуанкаре), которая содержит набор всех возможных преобразований пространства. При  эта группа является циклической группой , которая допускает только два типа перестановки. Соответственно, могут существовать только два типа частиц — фермионы и бозоны.

Существование плектонов возможно только в пространстве размерности (2+1), принципиально отличном от обычного трёхмерного.

Литература 
 
 

Квантовая теория поля
Гипотетические элементарные частицы